Der Begriff Etwas hat mehrere Bedeutungen.

 Eine undefinierte geringe Menge. Siehe Anzahl
 Philosophische Betrachtungsweise von Dingen, die sind. Siehe Seiendes
 Titel eines Märchens von Hans Christian Andersen
 Eine deutsche Pop-Punk-Band aus Sachsen. Siehe Etwas (Band)

Siehe auch:
 Etwashausen